

Тихий Ключ — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Тихий Ключ — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан